Спрюэнс ():
 Спрюэнс, Рэймонд Эймс (1886—1969) — американский адмирал.
 USS Spruance (DDG-111)
 Эскадренные миноносцы типа «Спрюэнс»